Arcada peut faire référence à : 
 Martinho da Arcada, un café-restaurant situé à Lisbonne au Portugal.
 
 Théâtre Arcada, un théâtre situé à Saint Charles dans l'Illinois.
 Université des sciences appliquées Arcada, une université d'Helsinki en Finlande.